Баџер има више значења:
 Баџер (Аљаска)
 Баџер (Ајова)
 Баџер (Јужна Дакота)
 Баџер (Минесота)